Когалымское — нефтяное месторождение в России. Расположено в Ханты-Мансийском автономном округе, в 120 км к северо-востоку от г. Сургут. Открыто в 1972 году. Освоение началось в 1985 году.

Запасы нефти составляют 0,5 млрд. тонн. Плотность нефти составляет 0,846 г/см3 или 37,5° API. Содержание серы составляет 0,64%.

Месторождение относится к Западно-Сибирской провинции. 

Оператором месторождения является российская нефтяная компания Лукойл. Добыча нефти на месторождении в 2007 г. — составила 2,793 млн. тонн.

Нефтяные месторождения России
Лукойл
Сургутский район
Месторождения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Когалымское нефтяное месторождение, было открыто в 1972 году скважиной № 22 «Главтюменьгеологии». Относится к распределённому фонду недр. Лицензия выдана ОАО «Лукойл-Аик» в 1997 году. Расположено в 40 км к северо-западу от города Когалым и приурочено к локальному поднятию одноимённому названия Средне-Обской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. По отражающему горизонту «Б» поднятие оконтурено изолинией - 2700 м и имеет площадь 200 км2. Доюрские образования вскрыты на соседней Тевлинской площади и представлены эффузивами. На консолидированном фундаменте с угловым несогласием и размывом залегают отложения нижней юры. Основной платформенный разрез сложен юрскими и меловыми отложениями. Палеоген представлен датским ярусом, палеоценом, эоценом и олигоценом. Толщина четвертичных отложений достигает 50 м. Подошва многолетнемёрзлых пород залегает на глубине 300 м, кровля - на глубине 140 м. В пределах месторождения выявлены 7 нефтяных залежей пластово-сводового и структурно-литологически экранированного типов. Коллектором служат мелкозернистые песчаники с прослоями глин. Месторождение относится к классу крупных.